Juan Ignacio Londero era il detentore del titolo, ma è stato battuto ai quarti di finale da Laslo Đere.

In finale Garín ha sconfitto Diego Schwartzman con il punteggio di 2-6, 6-4, 6-0.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

 Diego Schwartzman (finale)
 Guido Pella (secondo turno)
 Cristian Garín (campione)
 Laslo Đere (semifinali)

 Albert Ramos-Viñolas (quarti di finale)
 Pablo Cuevas (quarti di finale)
 Fernando Verdasco (primo turno)
 Juan Ignacio Londero (quarti di finale)

Wildcard 

  Pedro Cachín (secondo turno)
  Francisco Cerúndolo

 Christian Garín

Qualificati 

  Facundo Bagnis (primo turno)
  Juan Pablo Ficovich (primo turno)

 Carlos Taberner (secondo turno)
 Pedro Martínez (secondo turno)

Lucky loser 

  Federico Gaio (primo turno)

 Filip Horanský (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Cordoba Open 2020